Krka puede referirse:

Lugares:
 Krka (Ivančna Gorica), un asentamiento en el municipio de Ivančna Gorica, Eslovenia.
 Gurk, Carintia, conocido como Krka en Eslovenia.

Ríos:

 Río Krka (Croacia), un río de Croacia, que desagua en el mar Adriático.
 Río Krka (Eslovenia), un río de Eslovenia, afluente del río Sava.

Deportes
 BC Krka, un club de baloncesto de Novo Mesto.
 NK Krka, un club de fútbol de Novo Mesto.

Otros:
 Sanjacado de Krka, una provincia (sanjak) del Imperio otomano, durante los siglos XVI y XVII.
 Parque nacional Krka, en Croacia.
 Monasterio de Krka, un monasterio medieval ortodoxo en Croacia.

.